Михаи́л Дми́триев:
 Дмитриев, Михаил Александрович (1796—1866) — поэт, критик, переводчик, мемуарист.
 Дмитриев, Михаил Алексеевич (1832—1873) — этнограф, фольклорист, педагог.
 Дмитриев, Михаил Аркадьевич (род. 1947) — генерал-лейтенант.
 Дмитриев, Михаил Владимирович (род. 1949) — советский и российский историк.
 Дмитриев, Михаил Геннадьевич (род. 1947) — советский и российский математик.
 
 Дмитриев, Михаил Михайлович (род. 1965) — архиерей РПЦ, епископ Новороссийский и Геленджикский.
 Дмитриев, Михаил Николаевич (1867 — не ранее 1912) — священник, член III Государственной думы.
 Дмитриев, Михаил Павлович (1907—1965) — советский спортивный судья.
 
 Дмитриев, Михаил Эгонович (род. 1961) — экономист, политический и государственный деятель.